Il singolare del torneo di tennis Countrywide Classic 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Tim Henman 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Patrick Rafter (quarti di finale)
 Tim Henman (finale)
 Goran Ivanišević (primo turno)
 Assente

 Andre Agassi (campione)
 Wayne Ferreira (primo turno)
 Byron Black (quarti di finale)
 Vince Spadea (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Countrywide Classic 1998
ATP Tour 1998